Le championnat d'Europe de basket-ball 1965 s'est disputé en URSS du 30 mai au 10 juin 1965.

Lieux de compétitions 

Les rencontres se sont déroulées à Moscou et Tbilissi.

Les groupes 
Les 16 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Tour final

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final 

1965
Basket-ball
Basket-ball 1965
Basket-ball 1965
Basket-ball 1965
1965
Europe
1965 en Union soviétique
Sport en mai 1965
Sport en juin 1965